Ameletopsidae  — семейство подёнок.

Описание 
Передние крылья имаго с множеством жилок. Личинки хищники, развиваются в холодных реках и ручьях.

Классификация 
К семейству относится: 2 подсемейства, 5 родов. К этому семейству некоторые систематики относят ископаемый род Promirara, но другие авторы его включают в семейство Siphlonuridae
 Подсемейство: Ameletopsinae Edmunds, 1957
 Род: 
 
 Род: 
 
 Род: 
 
 
 Род: 
 
 
 
 Подсемейство: Chiloporterinae Landa, 1973 — иногда рассматривается как отдельное семейство
 Род:

Палеонтология 
Единственный ископаемый вид Balticophlebia hennigi известен из Балтийского янтаря (Приабонский ярус эоцена) возрастом .

Распространение 
Представители семейства встречаются в Австралии, Новой Зеландии и на юге Южной Америки (Чили и Аргентина).

Примечания

Ссылки 
 список видов на http://insects.tamu.edu

Подёнки
Семейства насекомых